Костоле́вский — еврейская фамилия.

Наиболее известны двоюродные братья:
 Костолевский, Игорь Матвеевич (род. 1948) — советский и российский актёр театра и кино, Народный артист РФ
 Костолевский, Матвей Робертович (род. 1942) — российский композитор и дирижёр, альтист, Заслуженный артист РФ